Llista de l'Orde del Mèrit (del seu nom en anglès Order of Merit List), llista dels membres de l'Orde del Mèrit del Regne Unit
 Oesterreichisches Musiklexikon, enciclopèdia de la música austríaca publicat per l'Acadèmia Austríaca de Ciències
 Biblioteca Municipal d'Osaka (del seu nom en anglès Osaka Municipal Library), biblioteca pública de la ciutat d'Osaka, al Japó
 Outline Markup Language, format XML per a esquemes
 OML també és el codi a la Borsa de Londres d'Old Mutual, empresa de serveis financers del Regne Unit